Az 1970-es férfi kézilabda-világbajnokságnak Franciaország adott otthont. A tornán 16 csapat vett részt, amelyet Románia nyert meg. A román csapatnak ez volt a harmadik vb-címe. A magyar válogatott a nyolcadik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot négy darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első két helyezett jutott a negyeddöntőbe. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

A 9–12. helyért

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Kezilabda
Férfi kézilabda-világbajnokságok